Die Bezeichnung Lasisch bezieht sich auf:

 das Volk der Lasen
 die Lasische Sprache
 das historische Siedlungsgebiet der Lasen mit dem Namen Lasistan
 die lasische Kultur

Fälschlicherweise bezieht es sich umgangssprachlich auch auf:
 den türkischen Ost-Schwarzmeer-Dialekt  
 die Bewohner der östlichen Schwarzmeerküste der Türkei